Toponímia:
 Clinton (Arkansas)
 Clinton (Carolina del Sud)
 Clinton (Connecticut)
 Clinton (Illinois)
 Clinton (Iowa)
 Clinton (Kentucky)
 Clinton (Massachusetts)
 Clinton (Maryland), població de l'estat de Maryland, als Estats Units
 Clinton (Minnesota)
 Clinton (Mississipí)
 Clinton (Missouri)
 Clinton (Montana)
 Clinton (Nebraska)
 Clinton (Nova Jersey)
 Clinton (Nova York), vila al Comtat d'Oneida a l'estat de Nova York, als Estats Units
 Clinton (Ohio)
 Clinton (Oklahoma)
 Clinton (Tennessee)
 Clinton (Utah)
 Clinton o Hell's Kitchen (Manhattan), barri de Nova York
 Port Clinton, diversos indrets 
 Biografies:
 Bill Clinton, president dels EUA entre 1993 i 2001
 Hillary Rodham Clinton, secretaria d'estat dels EUA
 Chelsea Clinton, filla dels polítics nord-americans Bill Clinton i Hillary Clinton
 Clinton Joseph Davisson, físic nord-americà
 George Clinton (Little Britain, Nova York, 1739 - Washington DC, 1812), militar i polític estatunidenc, considerat un dels Pares Fundadors dels Estats Units
 Stanley Clinton Davis, advocat i polític laborista anglès